Osoby o nazwisku Klimko:
 Hubert Klimko-Dobrzaniecki – polski pisarz
 Ján Klimko – słowacki narciarz klasyczny reprezentujący Czechosłowację